Mumelter ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Mumelter (* 1947), Südtiroler Journalist und Autor
 Hubert Mumelter (1896–1981), Südtiroler Dichter und Maler
 Josef Mumelter-Möckl, Südtiroler Politiker
 Martin Mumelter (* 1948), österreichischer Violinist und Autor